Francesco Conti (circa 1470-1521), cardinale italiano
Francesco Conti (1682-1760), pittore italiano
Francesco Conti (n. 1983), cestista italiano